Kristet har flera olika betydelser:

 Kristendom – en religion
 The Kristet Utseende – ett svenskt punk-/metalband